Grand Canyon, een kloof in de Amerikaanse staat Arizona
Nationaal Park Grand Canyon, het natuurpark rondom de Grand Canyon
Grand Canyon Village, een plaats in de buurt van de Grand Canyon
Grand Canyon of the Tuolumne, een kloof in de Amerikaanse staat Californië
Grand Canyon van Groenland, een kloof op Groenland

Grand Canyon (1958), een film uit 1958 van James Algar
Grand Canyon (1991), een film uit 1991 van Lawrence Kasdan
Grand Canyon (Tomita), een muziekalbum uit 1982 van Isao Tomita